Az 1988-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Martina Navratilova (Döntős)
  Chris Evert (Elődöntős)
  Pam Shriver (Elődöntős)
  Gabriela Sabatini (Negyedik kör)
  Helena Suková (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva-Fragniere (Első kör)
  Natalia Zvereva (Negyedik kör)

  Hana Mandlíková (Harmadik kör)
  Lori McNeil (Harmadik kör)
 - 
  Zina Garrison (Negyeddöntős)
  Larisa Savchenko (Negyedik kör)
  Katerina Maleeva (Negyedik kör)
  Sylvia Hanika (Harmadik kör)
  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1988 a teniszben